Tye McGinn (né le  à Fergus dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Ses frères, Jamie et Brock, sont également joueurs de hockey professionnels.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2007-2008 ||67 d'Ottawa ||LHO ||59 ||3 ||8 ||11 ||25 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2008-2009 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||48 ||8 ||22 ||30 ||25 ||10 ||7 ||6 ||13 ||19
|-
| 2009-2010 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||50 ||27 ||35 ||62 ||50 ||10 ||2 ||5 ||7 ||12
|-
| 2010-2011 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||42 ||31 ||33 ||64 ||39 ||14 ||5 ||8 ||13 ||17
|-
| 2011-2012 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||63 ||12 ||6 ||18 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||46 ||14 ||12 ||26 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||18 ||3 ||2 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||54 ||20 ||15 ||35 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Flyers de Philadelphie ||LNH ||18 ||4 ||1 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sharks de San José ||LNH ||33 ||1 ||4 ||5 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Coyotes de l'Arizona ||LNH ||18 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||72 ||20 ||24 ||44 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||21 ||10 ||9 ||19 ||16 ||22 ||5 ||11 ||16 ||12
|-
| 2017-2018 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||11 ||2 ||3 ||5 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Roadrunners de Tucson ||LAH ||44 ||8 ||10||18|| 43|| 6 ||0 ||	0 ||0 ||4
|-
| 2018-2019  ||Moose du Manitoba ||LAH ||26 ||2 ||4 ||6 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019  ||Wolves de Chicago ||LAH ||36 ||10 ||2 ||12 || 16|| 22 ||6 ||	7 ||13 ||12
|-
| 2019-2020 || Wolves de Chicago || LNH || 61 ||17 ||13 ||30 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Fischtown Pinguins || DEL || 27 || 8 || 11 || 19 || 12 || 3 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || Fischtown Pinguins || DEL ||  || 

|89 ||9 ||8 ||17 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)